Westparks finden sich in 
 Aachen: Westpark (Aachen)
 Berlin: der Westteil des Parks am Gleisdreieck
 Bochum: Westpark (Bochum)
 Braunschweig: Westpark (Braunschweig)
 Dortmund: Westpark (Dortmund)
 München: Westpark (München)
 Nürnberg: Westpark (Nürnberg)
 Ingolstadt: Westpark (Ingolstadt) (Einkaufszentrum)

Siehe auch:
 Westerpark
 Wohnpark West